Gigantes puede referirse a las siguientes series de televisión:

 Gigantes (serie de televisión argentina).
 Gigantes (serie de televisión española).